

Geografia

Francia

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento dell'Allier
 Saint-Loup – comune nel dipartimento del Rodano

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento del Giura
 Saint-Loup o Saint-Loup-des-Bois – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Loup-de-la-Salle – ex comune ora frazione di Saint-Loup-Géanges, comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Loup-de-Varennes – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Loup-d'Ordon – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Loup-Géanges – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Loup-Nantouard – comune nel dipartimento dell'Alta Saona
 Saint-Loup-sur-Semouse – comune nel dipartimento dell'Alta Saona

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Saint-Loup – ex comune ora frazione di La Bourdinière-Saint-Loup, comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Loup-de-Gonois – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Loup-des-Chaumes – comune nel dipartimento del Cher
 Saint-Loup-des-Vignes – comune nel dipartimento del Loiret

Grand Est 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Loup-aux-Bois – ex comune ora frazione di Saint-Loup-Terrier, comune nel dipartimento delle Ardenne
 Saint-Loup-de-Buffigny – comune nel dipartimento dell'Aube
 Saint-Loup-en-Champagne – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Saint-Loup-sur-Aujon – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Saint-Loup-Terrier – comune nel dipartimento delle Ardenne

Île-de-France 
 Saint-Loup-de-Naud – comune nel dipartimento di Senna e Marna

Normandia 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Loup-Canivet – ex comune ora frazione di Soulangy, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Loup-de-Fribois – ex comune ora frazione di Belle-Vie-en-Auge, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Loup-Hors – comune nel dipartimento del Calvados

Nuova Aquitania 
 Saint-Loup o Saint-Loup-de-Saintonge – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Loup – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Loup – ex comune ora frazione di Montagnac-sur-Auvignon, comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Loup-Lamairé – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres

Occitania 
 Saint-Loup – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Saint-Loup – ex comune ora frazione di Causse-et-Diège, comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Loup-Cammas – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Loup-en-Comminges – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna

Paesi della Loira 
 Saint-Loup-du-Dorat – comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Loup-du-Gast – comune nel dipartimento della Mayenne

Svizzera 
 Saint-Loup – frazione di Pompaples, comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)